W Rumunii
 Cetățuia – wieś w okręgu Bacău, w gminie Strugari
 Cetățuia – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Găujani
 Cetățuia – wieś w okręgu Harghita, w gminie Sânsimion

 Zobacz też
 Valea Cetățuia